Przegląd Wojsk Pancernych (1938-1939)
 Przegląd Wojsk Pancernych (1950-1951)
 Przegląd Wojsk Pancernych (1955-1959)

a także:
 Przegląd Broni Pancernej (1947–1950)
 Przegląd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (1952–1955)